A seguir lista dos Reis segundo o Tarik Negusti ou Crônicas dos reis da Abissínia 

 

Listas de reis‎